

Patronyme
Claude Sautet (1924-2000), scénariste et réalisateur français
Marc Sautet (1947-1998), philosophe, enseignant, écrivain et traducteur français
Philippe Sautet (1961-), chimiste français

Autres
Lac du Sautet, lac artificiel situé à la limite des départements de l'Isère et des Hautes-Alpes
Claude Sautet ou la magie invisible, documentaire français de N.T. Binh sur le réalisateur Claude Sautet

Homonymie de patronyme